Merina désigne notamment : 
 Concernant Madagascar :
 les Mérinas, une population de ce pays,
 le royaume de Madagascar, ou Royaume Merina,
 Merina de Cordoue, une personnalité du Moyen Âge tardif espagnol.

Voir aussi

Subdivisions du Sénégal 
 Arrondissement de Mérina Dakhar
 Communauté rurale de Mérina Dakhar
 Communauté rurale de Touba Mérina